Onda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Onda (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Onda (kommun), Valencia, Província de Castelló,

Se även 
 Ondska

Robotskapade Spanienförgreningar